La Rinconada (Spanje)
 La Rinconada (Peru)